PLCXD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 323 амінокислот, а молекулярна маса — 36 668.

Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Фосфоліпази